128P/Shoemaker-Holt 1 
128P/Shoemaker-Holt 1-A
128P/Shoemaker-Holt 1-B